Miejscowości w USA:
 Beaverdam – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Beaverdam – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Beaverdam (ang. Beaverdam Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cherokee
 Beaverdam (ang. Beaverdam Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Beaverdam (ang. Beaverdam Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Beaverdam (ang. Beaverdam Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga